Диверсии Третьего Рейха (Нацистская Германия) на территории приграничных районах Чехословакии (Чехословакия) были частыми событиями отталкиваясь от 1938, заканчивая оккупацией территории этого государства. Сутью диверсий, было ослабление Чехословакии экономически. Немцы тайно  промышленные комплексы и разведывали обстановку в Судетской области (Судетская область). Кроме того, нацистские агенты и диверсанты поддерживали существующую в Судетах про немецкую организацию – Судето-Немецкую партию (Судето-немецкая партия). И, пожалуй, одно из основных заданий немцев в этом регионе было притеснение еврейской нации.

Действия и последствия действий немецких агентов и членов партии Судето-Немецкая партия:

1)    Разведка чехословацких позиций → Мощное обустройство Третьего Рейха на границе с Чехословакией

Разведка позиций чехословацких войск смогло позволить немецким генералам разработать более точные планы и убрать недочеты и ошибки из них. Однако войны так и не случилось.

2)    Поддержка про немецкой партии  - Судето-Немецкая партия → Увеличение давления на правительство Чехословакии

Поддержка Судето-Немецкой партии было одним из важнейших задач немецких агентов. Немцы передавали суммы денег (спонсировали) для поддержки партии, а также вешали различные плакаты, которые использовали в самом Третьем Рейхе. Это действительно смогло еще сильнее надавить на чешское правительство.

Также известна анти-коммунистическая пропаганда. Хоть Судето-Немецкая Партия была против большевизма, фактически она не предпринимала попыток пойти против большевиков и сделать что-то с ними, но конечно же сам лидер Судето-Немецкой Партии - Конрад Генлейн иногда скрыто высказывал свое неприятие к коммунизму, да и большинство ее членов не любили идею социализма и коммунизма.

3)    Притеснение еврейской нации → Уменьшение еврейского народа во всей Чехословакии

4)    Кража чертежей → Появление у Третьего Рейха иностранных технологий (Например у немцев появились некоторые чертежи от машин компании Шкоды (Škoda Auto).

5)    Диверсии → Ухудшение экономического строя на территории Судетской области

Основные события:

· На парламентских выборах в Чехословакии 1935 года Судето-немецкая партия набирает 1,092,255 голосов и заняли 44 места в парламенте

· 29 сентября 1938 года - Мюнхенский сговор. Передача Судетской области

Вскоре немцы были готовы сражаться с чешскими и словацкими войсками. Немецкие генералы разработали четкие планы для нападения на Чехословакию, но войны так и не было. Вместо этого Адольф Гитлер смог использовать политику европейских держав (Политика умиротворения) как способ завоевания всей Чехословакии без единой капли пролитой крови. 29 сентября 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение, по которому Судетская область передавалась в руки немцев. К тому времени Судето-Немецкая партия была распущена и они добились своего, а именно - объединения с немцами.

Эти диверсии помогли немцам умеренно надавить на чехословацкое правительство.

Ссылки на сайты Википедии, в которых есть нужная информация:

Судетская область

Чехословакия во Второй мировой войне

Škoda Auto (Шкода)

Чехословакия

Судето-Немецкая партия

Примечания 

Третий рейх
__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__